Natalia Aleksandrovna Zabiiako (russe : Наталья Александровна Забияко ; née Natalja Zabijako le  à Tallinn) est une patineuse artistique russo-estonienne.

Biographie

Carrière sportive 
Elle est médaillée de bronze en couples avec Aleksandr Enbert aux Championnats d'Europe de patinage artistique 2018 à Moscou.

Palmarès 
Avec cinq partenaires :
 Sergei Muhhin  (1 saison : 2009-2010)
 Sergei Kulbach  (2 saisons : 2010-2012)
 Alexandr Zaboev  (1 saison : 2013-2014)
 Yuri Larionov  (1 saison : 2014-2015)
 Aleksandr Enbert  (5 saisons : 2015-2020)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique estonienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée d'argent olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 1re classe
Naissance en août 1994
Naissance à Tallinn